El Torneo Gran Alternativa 2013 fue la decimonovena edición del Torneo Gran Alternativa, un torneo de lucha libre profesional producido por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tuvo lugar del 12 de abril al 26 de abril de 2013 desde la Arena México en la Ciudad de México.

Desarrollo 
El torneo para elegir ganador se decidió por medio de una competición con formato de eliminación directa, donde el equipo formado por Atlantis y Hombre Bala, Jr. resultó ganador de la primera eliminatoria, la cual se realizó el 12 de abril tras derrotar a Último Guerrero y Guerrero Negro. En la segunda eliminatoria realizada el 19 de abril, la pareja de Rey Escorpión y Bobby Zavala se alsó con la victoria tras vencer a La Sombra y Soberano, Jr. En la final celebrada el 26 de abril, Rey Escorpión y Bobby Zavala se convirtieron en los ganadores absolutos luego de derrotar a Atlantis y Hombre Bala, Jr.

Participantes 

Block A

Block B

Torneo

Véase también 
 Consejo Mundial de Lucha Libre
 Torneo Gran Alternativa

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial del CMLL

Gran Alternativa